Le terme royaliste peut se référer à :
 Royaliste, partisan du régime monarchique qu'est le royalisme
  Royaliste, nom d'une revue bimensuelle, publiée en France par le mouvement Nouvelle Action royaliste depuis 1977